Liuji bezeichnet:

 Liuji (Dawu) (刘集镇), Großgemeinde im Kreis Dawu in der chinesischen Provinz Hubei
 Liuji (Dengzhou) (刘集镇), Großgemeinde der Stadt Dengzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Liuji (Dong’e) (刘集镇), Großgemeinde im Kreis Dong’e in der chinesischen Provinz Shandong
 Liuji (Fuping) (刘集镇), Großgemeinde im Kreis Fuping in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Liuji (Guzhen) (刘集镇), Großgemeinde im Kreis Guzhen in der chinesischen Provinz Anhui
 Liuji (Shuyang) (刘集镇), Großgemeinde im Kreis Shuyang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Liuji (Tongshan) (刘集镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongshan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Liuji (Yizheng) (刘集镇), Großgemeinde der Stadt Yizheng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Liuji (Zhongmu) (刘集镇), Großgemeinde im Kreis Zhongmu in der chinesischen Provinz Henan
 Liuji (Jing) (刘集乡), Gemeinde im Kreis Jing in der chinesischen Provinz Hebei
 Liuji (Jishishan) (刘集乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jishishan in der chinesischen Provinz Gansu
 Liuji (Yingshang) (刘集乡), Gemeinde im Kreis Yingshang in der chinesischen Provinz Anhui
 Liuji (Yucheng) (刘集乡), Gemeinde im Kreis Yucheng in der chinesischen Provinz Henan
 Liuji (Xiangzhou) (刘集街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiangzhou in der chinesischen Provinz Hubei